Bedford Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Bedford Bay – zatoka w Kanadzie, w terytorium Nunavut.